Хокс, Хоукс () — английская фамилия.

Носители фамилии 
 Хоукс, Говард (1896—1977) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Хоукс, Грег (род. 1952) — американский музыкант.
 Хоукс, Джон (1925—1998) — американский писатель-посмодернист.
 Хоукс, Джон (род. 1959) — американский актёр кино и телевидения.
 Хоукс, Жакетта (урождённая Джесси Жакетта Хопкинс; 1910—1996) — британский археолог и литератор. 
 Хоукс, Кристен (род. 1944) — американский антрополог.
 Хоукс, Кристофер (1905—1992) — английский археолог, профессор Оксфорда, член Британской академии (1948).
 Хоукс, Ллойд Кортес (1911—1953) — американский солдат.
 Хоукс, Фредерика Бернис (известна под псевдонимом Фритци Риджуэй; 1898—1961) — американская актриса кино и водевилей.
 Хокс, Роберт (1880—1945) — английский футболист.
 Хоукс, Чесни (род. 1971) — английский поп-певец, автор песен, актёр.

Другое 
 Хоукс (хоккейный клуб)

См. также 
 Хоук
 Хок

Примечания